Свети Стефан Велики може бити:

 Стефан I Угарски
 Стефан III Молдавски